Das EmblemHealth Bronx Open 2009 war ein Tennisturnier für Damen im Stadtteil Bronx, New York City. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2009 und fand vom 24. bis 30. August 2009 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Einzelnachweise 
 Die Turnierbäume wurden aus den Ergebnissen der WTA-Spielerinnenprofilseiten erstellt, weil der ITF-Link (https://www.itftennis.com/en/tournament/$100000plush-bronx-ny-[main-draw-only]/usa/2009/w-witf-usa-31a-2009/) zu einer 404-Fehlerseite führte.

ITF Women’s Circuit 2009
Tennisturnier in der Bronx